Бю́шгенс — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Бюшгенс, Георгий Сергеевич (1916—2013) — советский учёный в области механики полёта и прикладной аэродинамики, Герой Социалистического Труда.
 Бюшгенс, Сергей Сергеевич (1882—1963) — российский советский математик.